Kedungreja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kedungreja, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kedungreja, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar